Мария Бургундска () може да се отнася за:

 Мария Бургундска (1298–1336), дъщеря на херцог Роберт II, съпруга на граф Едуард I от Бар
 Мария Бургундска (1380–1428), дъщеря на херцог Филип II Смели, съпруга на херцог Амадей VIII Савойски
 Мария Бургундска (Клеве) (1393–1463), дъщеря на херцог Жан Безстрашни, съпруга на херцог Адолф II (Клеве-Марк)
 Мария Бургундска (1457–1482), дъщеря на херцог Шарл Дръзки, съпруга на ерцхерцог Максимилиан I